GDG steht als Abkürzung für:
 Generation Data Group, eine Sonderform von Dateien unter Großrechner-Betriebssystemen der IBM-z/OS-Reihe
 Gemeinschaft Deutscher Großmessen, eine Interessengemeinschaft der Messegesellschaften Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, München und Nürnberg.

GdG steht als Abkürzung für:

 Geschichte der Gegenwart, ein politisches Online-Magazin aus der Schweiz
 Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, österreichische Gewerkschaft, siehe Younion
 Gemeinschaft der Gemeinden (Bistum Aachen)

GDG